2-й мемориал Асталоша проходил в 1959 г. в венгерском городе Балатонфюред.

В соревновании участвовали 14 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Румынии, Болгарии, Чехословакии, ГДР и Австрии.

Борьба за 1-е место свелась к гонке советского шахматиста Р. Д. Холмова и представителя ГДР В. Ульмана. В итоге Холмов обошел конкурента всего на пол-очка. Остальные участники турнира, включая победителя предыдущего мемориала Л. Портиша,  заметно отстали от лидеров.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1959 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1959 году